Joseph Ser (1875-1962), mathématicien français.
 Georges Ser (?-), acteur français.

Lien externe 
 
Patronyme occitan